Tournay (België), een deelgemeente van de Belgische stad Neufchâteau
 Tournai, de Franse naam voor de Waals-Belgische stad Doornik
 Tournay (bier), een Belgisch bier

 Tournay (Frankrijk)
ook:
Tournay-sur-Odon, Calvados

Personen
Jasper Tournay (circa 1562 - 1635), drukker in Gouda
Joan de Tournai (14de eeuw), een beeldhouwer in Girona (Catalonië)